Oekraïens basketbalteam (mannen)
 Oekraïens basketbalteam (vrouwen)